

Гоноховська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Гоноховська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край